Fin de la historia o Fin de los tiempos, entendiendo fin como sinónimo de propósito o finalidad, o bien como sinónimo de finalización o conclusión, puede referirse a:

 Los posibles propósitos o fines de la historia, si es que ésta los tiene (y que distintas teorías los hacen tener carácter providencialista, materialista o cualquier otro); o por el contrario, su ausencia si es que no los tiene. Estas cuestiones son uno de los objetos de la filosofía de la historia. 

 El fin de la Historia, ensayo de Francis Fukuyama (1989).

 El fin de la Historia y el último hombre, libro de Francis Fukuyama basado en el ensayo anterior (1992).

 Teleología, el estudio filosófico de las causas finales.

 El fin del tiempo, un concepto cosmológico.

 Escatología, creencias religiosas sobre el fin del hombre y el universo (fin entendido como término, pero también como propósito).

 Postrimerías, lo que espera después de la vida, en una perspectiva religiosa.

 Entendido como final de una historia entendida como narración]] o texto; el fin de la historia es el desenlace, la conclusión, o el epílogo.

 En la literatura rusa, el concepto religioso-político de Cuarta Roma.

Historiografía